Tomašica (Garešnica), een plaats in de Kroatische gemeente Garešnica
 Tomašica (Prijedor), een plaats in de gemeente Prijedor, Bosnië-Herzegovina